The Cleveland Show – amerykański serial animowany stworzony w 2009 roku przez Setha MacFarlane’a i emitowany w telewizji FOX. Opowiada on o losach rodziny Brownów, która wcześniej występowała w serialu Family Guy. 13 maja 2013 roku stacja FOX zdecydowała się zakończyć serial.

Fabuła 
Cleveland Brown razem ze swoim synem Juniorem przenosi się do miasta Stoolbend w stanie Wirginia, by ułożyć sobie na nowo życie wraz z dawną miłością – Donną Tubbs.

Obsada 
 Mike Henry jako Cleveland Brown, Rallo Tubbs
 Kevin Michael Richardson jako Cleveland Brown Jr., Lester Krinklesac
 Sanaa Lathan jako Donna Tubbs
 Reagan Gomez-Preston jako Roberta Tubbs
 Seth MacFarlane jako Tim l'orso
 Jason Sudeikis jako Holt Rickter, Terry Kimple
 Glenn Howerton jako  Ernie Krinklesac

Spis odcinków

Seria 1 2009–2010

Seria 2 2010–2011

Seria 3 2011–2012

Seria 4 2012–2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
  
  

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji Fox
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television